Maytown es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

  Maytown (Alabama). 
  Maytown (Kentucky).
  Maytown (Pensilvania).